Теплофизика — совокупность дисциплин, представляющих теоретические основы энергетики. Включает термодинамику, тепломассообмен, методы экспериментального и теоретического исследования равновесных и неравновесных свойств веществ и тепловых процессов.

Прикладные аспекты теплофизики относятся к отдельной группе дисциплин — инженерной теплофизике.

Англоязычные эквиваленты — Thermal physics и Thermophysical Engineering.

Выдающиеся российские теплофизики 
 М. П. Вукалович, д.т.н., профессор - основатель научной школы теоретического и экспериментального исследования теплофизических свойств веществ
 В. А. Кириллин, академик РАН 
 А. Е. Шейндлин, академик РАН
 Д. Л. Тимрот, д.т.н., профессор - основатель научной школы экспериментальной теплофизики.
 Б. С. Петухов, чл.-кор. АН СССР - основатель научной школы теплообмена в потоках жидкостей и газов.
 Э. Э. Шпильрайн, чл.-кор. РАН
 А.С. Ястржембский, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, основатель научно-методической школы технической термодинамики. 
Сорокин Александр Павлович. Теплофизик.

Литература 
  Создатели отечественной теплоэнергетики: сборник воспоминаний / Е. В. Аметистов, и др. - М.: Изд-во МЭИ, 2005 . - 296 с.
  Шейндлин А.Е. Воспоминания старого академика.– М.: Наука, 2001. ISBN 5-02-008774-2.
  А.И.Леонтьев. Вклад отечественных учёных в теорию теплообмена. Журнал "Теплофизика и аэромеханика". Том 6, №2, 1999
  Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. М.: Наука, 1986.

Ссылки
 THERMOPHYSICS.RU - портал по теплофизике
 Справочник "Теплотехника и теплоэнергетика"
 Кафедра инженерной теплофизики МЭИ
Кафедра теплофизики МГТУ
Институт теплофизики СО РАН.
 Институт теплофизики УрО РАН
 Кафедра Компьютерной теплофизики и энергофизического мониторинга СПБНИУ ИТМО
Кафедра теорфизики СГПА